Шухевич Юрій Йосипович, брат Шухевича Романа Йосиповича (†1941)
 Шухевич Юрій Романович, політв'язень, син Шухевича Романа Йосиповича

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Ю
Персоналії за алфавітом